Галлика́н () — имя многих древних римлян:

 Галликан — консул-суффект 84 года;
 Галликан  — консул-суффект 127 года;
 Галликан  — консул 150 года;
 Галликан — консул 317 года;
 Галликан — консул 330 года;
 Волькаций Галликан — один из так называемых «писателей истории Августов».

Христианские святые:

 Галликан — святой IV века, обычно идентифицируется с Овинием или Флавием Галликанами;
 Галликан I — святой первой половины VI века, пятый епископ Амбрёна;
 Галликан II — святой середины VI века, седьмой епископ Амбрёна.